Henig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Henig (* 1988), deutscher Straßenradrennfahrer
 Elisha Henig (* 2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Helmut Henig (1921–1996), deutscher Fußballspieler
 Ruth Henig, Baroness Henig (* 1943), britische Historikerin und Politikerin (Labour)
 Sheila Henig (1934–1979), kanadische Pianistin und Sängerin

Siehe auch:

 Hennig